Schwemmwasser kann stehen für:

generisch:
 Schwemmwasser, zu Transport (etwa bei der Trift) oder Spülung benutztes Wasser
spezifisch:
 Schwemmwasser (Horbach), rechter Zufluss des Hirtenbachs (zum Horbach, zur Wieslauter) nahe dem Horbacherhof, Ortsgemeinde Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schwemmbach